Edificacions:
Cal Pati (Conesa): edificació del municipi de Conesa (Conca de Barberà)
Cal Pati (Santa Maria de Merlès): edificació del municipi de Santa Maria de Merlès (Berguedà)